Název Březí má více obcí:

 Březí (okres Břeclav), obec v okrese Břeclav
 Březí (okres Praha-východ), obec v okrese Praha-východ
 Březí (okres Strakonice), obec v okrese Strakonice
 Březí (okres Žďár nad Sázavou), obec v okrese Žďár nad Sázavou
 Březí nad Oslavou, obec v okrese Žďár nad Sázavou
 Vlachovo Březí, město v okrese Prachatice
… a částí obcí:
 Březí (Čachrov), část obce Čachrov v okrese Klatovy
 Březí (Zbýšov), část obce Zbýšov v okrese Kutná Hora
 Březí (Slabčice), část obce Slabčice v okrese Písek
 Březí (Kluky), část obce Kluky v okrese Písek
 Březí (Zhoř), část obce Zhoř v okrese Písek
 Březí (Kovářov), část obce Kovářov v okrese Písek
 Březí (Dražíč), část obce Dražíč v okrese České Budějovice, dříve v okrese Písek
 Březí (Kamenice nad Lipou), část obce Kamenice nad Lipou v okrese Pelhřimov
 Březí (Pernarec), část obce Pernarec v okrese Plzeň-sever
 Březí (Žinkovy), část obce Žinkovy v okrese Plzeň-jih
 Březí (Nechvalice), část obce Nechvalice v okrese Příbram
 Březí (Ctiboř), část obce Ctiboř v okrese Tachov
 Březí (Malečov), část obce Malečov v okrese Ústí nad Labem
 Březí (Meclov), část obce Meclov v okrese Domažlice
 Březí (Kamenný Újezd), část obce Kamenný Újezd v okrese České Budějovice
 Březí (Trhové Sviny), část města Trhové Sviny v okrese České Budějovice
 Březí u Týna nad Vltavou, část obce Temelín v okrese České Budějovice

… nebo také:
 Březí (rybník) – rybník jihovýchodně od vsi Březí v okrese Domažlice
 Březí (Boršov nad Vltavou) – v obci Boršov nad Vltavou v okrese České Budějovice, kde stojí továrna Bratři Zátkové a.s. a vodočet

Externí odkazy